Otroci je lahko:
 več otrok
 Otroci, Srbija
 Otroci, drama Antona Leskovca